Битва під Венденом, або Битва під Цесісом:

 Битва під Цесісом (1210)
 Битви під Венденом (1577—1578)
 Битва під Венденом (1601)
 Битва під Венденом (1626)
 Битва під Венденом II (1626)
 Битва під Цесісом (1919)